Малашовецька сільська рада — Тернопільська область, Зборівський район
 Малашовецька сільська рада — Хмельницька область, Хмельницький район